

Аносовська — присілок, Тарногський район, Вологодська область
 Аносовська — залізнична станція Тиндинського регіону Далекосхідної залізниці